Ла Перегрина има више значења:

 Ла Перегрина (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Перегрина, Ла Пантаља (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Перегрина (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Перегрина (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Перегрина (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику